Bakewell est un nom propre.

Personnes 

 Cathy Bakewell, baronne Bakewell de Hardington Mandeville (1949-), femme politique britannique
 Euphemia Bakewell (1870-1921), relieur américaine
  (1725–1795), agronome britannique, en utilisant une approche scientifique, il améliore l'espèce ovine
 Robert Bakewell (1767-1843), géologue britannique
 Robert Bakewell (1810-1867), entomologiste et collectionneur d’insectes britannique
 Sarah Bakewell, romancière et essayiste anglaise
 William Bakewell (1908-1933), acteur américain, familièrement connu sous le nom de .

Personne fictive 
Piella Bakewell, tueuse en série dans le court-métrage Sacré Pétrin de la série Wallace et Gromit

Lieux 

 Bakewell, une localité anglaise du nord du Derbyshire, non loin de Sheffield
 Bakewell, un secteur non constitué en municipalité du comté de Hamilton dans le Tennessee.